Гран-при Бельгии 1978 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1978 года. Автогонки прошли  21 мая 1978 года на трассе Зольдер.

Обладатель поула Марио Андретти лидировал от старта до финиша и одержал вторую победу в сезоне. Его напарник по команде Ронни Петерсон обеспечил «Лотусу» первую в сезоне двойную победу. Гонка запомнилась множеством аварий: в стартовом завале сошли три гонщика, Шектер на 53 круге вылетел с трассы, а обладатель 5-го места Жак Лаффит на последнем круге столкнулся с Рейтеманном и не добрался до финишной черты.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии